Jean-Thomas Taschereau peut désigner :
 Jean-Thomas Taschereau (père) (1778-1832), avocat, homme politique et juge du Bas-Canada
 son fils, Jean-Thomas Taschereau (fils) (1814-1893), avocat, professeur de droit et juge canadien

Voir aussi 
 Taschereau (homonymie), page d'homonymie de Taschereau
 Famille Taschereau